Константин Дука Комнин Палеолог (грчки: Κωνσταντῖνος Δούκας Κομνηνός Παλαιολόγος; 1278/81–1334/35) је био византијски деспот из династије Палеолога.

Биографија 
Константин је био други син цара Андроника II Палеолога (1282-1328) и његове прве супруге Ане, угарске принцезе. Рођен је између 1278. и 1281. године. Како је његов отац тада већ владао као савладар Михаила VIII Палеолога, Константин је "рођен у пурпуру", односно "порфирогенит". Као такав се и јавља на својим печатима. Константин је водио борбе против византијског пребега Котаница, који је са српске територије нападао на грчке области током владавине краља Драгутина. Проглашен је деспотом 1294. године. Деспотска титула била је највиша дворска титула Византијског царства. Прва жена била му је Евдокија, ћерка Теодора Музалона.

Константин се 1305. године борио у бици код Апроса против Каталинске компаније. Битка је завршена поразом византијске војске. Године 1317. његова полусестра Симонида, краљица Србије, дошла је у Византију након сахране своје мајке Ирине. Она није ни намеравала да се врати своме много старијем супругу Милутину, што је могло довести до избијања византијско-српског рата. Константин је интервенисао дошавши у манастир у коме се Симонида замонашила и поцепавши јој монашку одећу, након чега ју је вратио Милутину. Константин се у ово време по други пут оженио, такође са Евдокијом, али су оба брака била без деце. Имао је једног нелегитимног сина, Михаила Катароса. Константин је 1319. године управљао Валоном, док је 1321-1322. године био управник Солуна. На тој позицији нашао се приликом избијања грађанског рата (1321-1328). Ухапшен је од стране свог нећака Андроника III 1322. године и затворен у Дидимотици. Константин је постао монах под именом Калистос. Умро је 1334/5. године.

Породично стабло

Референце

Извори и литература 
 Византијски извори за историју народа Југославије, том 6, Византолошки институт САНУ, Београд (1986), стр. 30-47
 Мичета, Лука (2017). Краљ Милутин, биографија светог српског краља. Београд: Лагуна. .
 Trapp, Erich; Beyer, Hans-Veit; Kaplaneres, Sokrates; Leontiadis, Ioannis (1989). "21499. Παλαιολόγος, Κωνσταντῖνος ∆ούκας Κομνηνός". Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit (in German). 9. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. .

Рођени 1278.
Умрли 1335.
Деспоти
Палеолози